Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — уступил в четвертьфинале.

Посев 

  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Робин Сёдерлинг (Финал)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
  Жо-Вилфрид Тсонга (Четвёртый раунд, отказ)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Хуан-Карлос Ферреро ''(Третий раунд)

<li> Джон Изнер (Третий раунд)
<li> Сэм Куэрри (Первый раунд)
<li> Николас Альмагро (Четвертьфинал)
<li> Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
<li> Томми Робредо (Первый раунд)
<li> Юрген Мельцер (Полуфинал)
<li> Эрнест Гулбис (Первый раунд)
<li> Томас Беллуччи (Четвёртый раунд)
<li> Маркос Багдатис (Третий раунд)
<li> Хуан Монако (Первый раунд)
<li> Фелисиано Лопес (Первый раунд)
<li> Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
<li> Альберт Монтаньес (Третий раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
<li> Виктор Ханеску (Третий раунд)
<li> Гильермо Гарсия-Лопес (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Райан Свитинг (Первый раунд)
  Карстен Болл (Второй раунд)
  Давид Гуэз (Первый раунд)
  Николя Маю (Второй раунд)

<ol start="5">
<li> Джанни Мина ''(Первый раунд)
<li> Лоран Рекудер (Первый раунд)
<li> Жослан Уанна (Второй раунд)
<li> Эдуар Роже-Васселен (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Хорхе Агилар (Первый раунд)
  Тиаго Алвес (Первый раунд)
  Пабло Андухар (Второй раунд)
  Симоне Болелли (Первый раунд)
  Сомдев Девварман (Первый раунд)
  Мартин Фишер (Первый раунд)
  Теймураз Габашвили (Четвёртый раунд)
  Стефано Гальвани (Первый раунд)
  Тобиас Камке (Второй раунд)

<ol start="9">
<li> Бенуа Пере (Первый раунд)
<li> Оливье Патьенс (Первый раунд)
<li> Юлиан Райстер (Третий раунд)
<li> Юрий Щукин (Второй раунд)
<li> Джесс Уиттен (Первый раунд)
<li> Майкл Яни (Первый раунд)
<li> Грега Жемля (Второй раунд)
<li> Дитер Киндлманн (LL, Первый раунд)
<li> Сантьяго Вентура Бертомеу (LL, Первый раунд)
</ol>

 Отказы от участия в турнире 

  Хуан Мартин дель Потро (травма правого запястья)
  Николай Давыденко
  Радек Штепанек
  Томми Хаас
  Жиль Симон
  Иво Карлович

<li> Флориан Майер
<li> Марио Анчич
<li> Давид Налбандян
<li> Игорь Андреев
<li> Джеймс Блэйк
<li> Карлос Мойя

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Эрнест Гулбис (Первый раунд)  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)  Эдуардо Шванк (Первый раунд)''

<ol start="4">
<li> Ксавье Малисс (Второй раунд)
<li> Жо-Вилфрид Тсонга ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые